La saison 1943 du Championnat des Îles Féroé de football est la  de la première division féroïenne à poule unique, la Meistaradeildin. Les quinze clubs ont joué sous forme de tournoi. Le TB Tvøroyri remporte le titre.

Format 
Il y avait initialement quatre qualifications régionales (Est, Centre, Ouest et Sud). Les vainqueurs des quatre finales régionales se sont ensuite affrontés en demi-finale et en finale.

Les clubs participants

Compétition

Premier Tour

Région Est 

|}

Région Centre 

|}

Région Ouest 

|}

Région Sud

Premier tour 

|}

Demi finale 

|}

finale 

|}

Demi finales 

|}

Finale 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Liens internes 
  Championnat des îles Féroé de football Effodeildin
  Coupe des îles Féroé de football Løgmanssteypið

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF sur rsssf.com
  Résultats complets et classement sur faroesoccer.com

Championnat des îles Féroé de football
Iles Féroé
1943 au Danemark